Меке́нзиевы го́ры — узловая грузовая и пассажирская железнодорожная станция на электрифицированном участке между Симферополем и Севастополем в Нахимовском районе Севастополя. Находится в четырёх километрах к северу от вершины Севастопольской бухты и в 24 километрах от почтамта Севастополя.

История 
Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год», на станции Мекензиевы-Горы совершал трёхминутную остановку Севастопольский почтовый поезд № 3 с вагонами I, II и III классов.

От станции Мекензиевы горы отходит несколько подъездных железнодорожных путей на Северную Сторону. Названа по высотам (Мекензиевы горы) в районе станции (а те, в свою очередь, в честь основателя Севастополя контр-адмирала Ф. Ф. Мекензи). Планируется строительство новой ветки с учётом возросших потребностей порта, обслуживаемого станцией. Мекензиевы горы — припортовая станция, в структуре перевозок значительную долю занимает зерно.

Во время обороны Севастополя в 1941 1942 годах, и в 1944 году — при освобождении города и полуострова, здесь происходили ожесточённые бои между советскими и гитлеровскими войсками, станция переходила из рук в руки по несколько раз.

К станции примыкает жилой микрорайон Мекензиевы горы.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Приказ Росжелдора от 24.04.2014 N 141 «О внесении изменений в перечень железнодорожных станций, открытых для выполнения соответствующих операций, и выполняемых ими операций».
 
 

Железнодорожные станции и платформы Севастополя
1890-е годы в Севастополе